Tomski () ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Pawlowitsch Tomski (eigentlich Jefremow, 1880–1936), sowjetischer Gewerkschaftsfunktionär
 Nikolai Wassiljewitsch Tomski (eigentlich Grischin, 1900–1984), sowjetischer Bildhauer